Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але Фернандес завершила професійну кар'єру наприкінці 1997 season.

Мартіна Хінгіс і Яна Новотна виграли титул, у фіналі перемігши пару Звєрєва і Ліндсі Девенпорт з рахунком 6–3, 3–6, 8–6.

Сіяні пари 

  Мартіна Хінгіс /  Яна Новотна (чемпіонки)
  Ліндсі Девенпорт /  Наташа Звєрєва (фінал)
  Аранча Санчес Вікаріо /  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Александра Фусаї /  Наталі Тозья (2 коло)
  Яюк Басукі /  Кароліна Віс (3 коло)
 n/a
  Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (півфінал)
  Катріна Адамс /  Манон Боллеграф (3 коло)
  Кончіта Мартінес /  Патрісія Тарабіні (1 коло)
  Олена Лиховцева /  Ай Суґіяма (3 коло)
  Наоко Кадзімута /  Міягі Нана (3 коло)
  Барбара Шетт /  Патті Шнідер (1 коло)
  Сабін Аппельманс /  Міріам Ореманс (1 коло)
  Кетрін Берклей /  Керрі-Енн Г'юз (чвертьфінал)
  Флоренсія Лабат /  Домінік Ван Рост (3 коло)
  Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (2 коло)
  Маріан де Свардт /  Деббі Грем (півфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 1998 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд